Монастырь Святой Бригитты — ряд католических монастырей, посвящённых Бригитте Шведской.

 Монастырь Святой Бригитты (Таллин) — бывший женский монастырь в Таллине.
 Монастырь Святой Бригитты (Турку) — женский монастырь бригитток в Турку.